porcellino d'India – Roditore
 Guinea Pig – Serie di film horror
 Guinea Pig – Cortometraggio diretto da Antonello De Leo